

Patronyme 

 Paul Bargeton (1882-1963), diplomate français ;
 René Bargeton (1917-2007), haut fonctionnaire français ;
 Julie Bargeton, actrice française ;
 Julien Bargeton (1973), homme politique français.

Personnage de fiction 
 Madame de Bargeton (nom complet : Marie-Louise Anaïs de Bargeton) est un personnage de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac qui apparaît principalement dans les romans Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes.